Маранья ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Население — 147 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки
 Refugio de Maraña

Муниципалитеты Леона